Навиос има више значења:

 Навиос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Навиос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику